15 cm Tbts KC/36 — 149,1-миллиметровое корабельное артиллерийское орудие, разработанное и производившееся в Германии. Состояло на вооружении Кригсмарине. Было разработано специально для эскадренные миноносцев.  Устанавливалось на эсминцах типа 1936A и 1936A(Mob).  Кроме того, в 1942 году этими орудиями был перевооружён лёгкий крейсер «Эмден». Применялось в одиночных щитовых и спаренных башенных установках.  Использовалось во Второй мировой войне.

Примечания

Ссылки 
15 cm/48 Tbts KC/36

https://wiki.warthunder.ru/Tbts_KC/36_(150-мм)

Литература 

 

Корабельная артиллерия среднего калибра
Артиллерия калибра 150 мм
Корабельная артиллерия Германии
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны